Курман:
 Курман — мужское имя у тюркоязычных мусульманских народов.
 Курман — фамилия у семей немецкого происхождения.
 Курман айт — название праздника Курбан-байрам в Киргизии.
 Курман (род) — название рода в составе башкир племени Сырзы.
 Курман, Михаил Вениаминович (1905—1980) — советский статистик, демограф.
 Курман —  название пгт Красногвардейское в Крыму согласно украинскому законодательству.